Kangaroo Lake ist der Name folgender Seen:

Australien:
 Kangaroo Lake (Victoria), im Bundesstaat Victoria

Neuseeland:
 Kangaroo Lake (Neuseeland), in der Region West Coast

Vereinigte Staaten
 Kangaroo Lake (Kalifornien), im Bundesstaat Kalifornien
 Kangaroo Lake (Wisconsin), im Bundesstaat Wisconsin